Опера, Opera или OPERA — может означать:
 Опера (торт) — десерт.

В искусстве

В музыке 
 Опера — вид искусства:
 Рок-опера — мюзикл, музыкально-сценический жанр, использующий структурные принципы традиционной оперы (сюжетная связность элементов) в сочетании со стилистикой рока.
 Пекинская опера — одна из форм традиционной китайской оперы.
 Лондонская Королевская опера — крупнейшая оперная труппа Великобритании.

Альбомы 
  — первый альбом оперных арий итальянского тенора Андреа Бочелли.
  — дебютный студийный альбом 1997 года австрийского дуэта Tosca.

Песни 
  — написанная Buğra Uğur и Aysel Gürel, была песней в исполнении inetin Alp & The Short Waves, которая представляла Турцию на Конкурсе Песни Евровидение 1983.
  — третий официальный японский сингл южнокорейской бой-группы Super Junior, выпущенный 9 мая 2012 года Avex Trax.
 «Опера № 2» — песня и выпущенный на неё клип Витаса.

В литературе 
 Трёхгрошовая опера — одно из самых известных произведений немецкого драматурга Бертольта Брехта (1928 год в сотрудничестве с Э. Гауптман).
 Космическая опера — один из поджанров приключенческой научной фантастики.

В кинематографе и на телевидении 
 «Опера» (более известен как «Ужас в опере») — фильм ужасов кинорежиссёра Дарио Ардженто (1987).
 Трёхгрошовая опера (фильм, 1931) — немецкий фильм 1931 года режиссёра Георга Вильгельма Пабста.
 Трёхгрошовая опера (фильм, 1962) — французско-немецкий фильм 1962 года режиссёра Вольфганга Штаудте.
 Мыльная опера — один из форматов телесериалов.
 Опера́. Хроники убойного отдела — телесериал о работе РУВД Санкт-Петербурга.
 Список серий сериала «Опера. Хроники убойного отдела»

В науке и технике 
 Opera — веб-браузер.
 OPERA (эксперимент) — эксперимент в физике элементарных частиц.

Топоним 
 Опера — здание с оперным залом:
 Опера Бастилии — оперный зал на площади Бастилии () в Париже.
 Опера Гарнье — здание оперы в IX округе Парижа.
 
 Опера (муниципалитет) — итальянская коммуна в провинции Милана.
 Опера (гора) — горная вершина на Шпицбергене.

См. также 
 Операция «Опера» — военная операция ВВС Израиля против Ирака.
 Opera (небоскрёб) — небоскрёб в Екатеринбурге.